Advance (Indiana)
 Advance (Missouri)

Desambiguações de topônimos